Gerard van de Ven (1913-1996), burgemeester
Gerard van de Ven (1941-2017), waterstaatkundige